El término Stay with Me —en español: Quédate conmigo— puede hacer referencia a:

 «Stay with Me», canción de la banda británica Faces (1971).
 «Stay with Me», canción de la cantante japonesa Miki Matsubara (1979).
 «Stay with Me», canción del dúo británico de pop Erasure (1995);
 «Stay with Me», canción del cantante alemán Alexander Klaws (2003);
 «Stay with Me», canción de la banda británica You Me at Six (2010).
 «Stay with Me», canción del cantante inglés Sam Smith (2014).
 «Stay with Me», canción del productor británico Calvin Harris (2022).